We No Speak Americano — сингл австралийского музыкального дуэта Yolanda Be Cool и продюсера DCUP. Выпущен 27 февраля 2010 года на независимом австралийском лейбле Sweat It Out. В сингле использован семпл из песни Ренато Карозоне «Tu vuò fà l'americano», выпущенной в 1956 году. Сразу после релиза We No Speak Americano стал международным хитом, возглавлял датский, голландский и шведский чарты, был в первой десятке в чартах Австралии, Бельгии, Испании, Норвегии и Великобритании.

Список композиций

Кавер-версия 
Существует кавер-версия песни, исполненная Marco Calliari. Она поднялась на 26 место в UK Singles Chart.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Téléchargés Национального синдиката звукозаписи Франции